Кубок Европы по легкоатлетическим многоборьям 2006 года прошёл 1—2 июля на стадионе «Фернан Фурнье» в Арле (Франция). В те же сроки в украинской Ялте состоялся турнир в Первой лиге, а в испанском Монсоне — во Второй лиге. Участники боролись за командную победу в соревнованиях мужчин и женщин.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышли 64 многоборца из 12 стран. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников. Две худшие команды по итогам соревнований теряли право участвовать в Суперлиге на следующий год.

Результаты

Командное первенство 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге состоялись 1—2 июля в украинской Ялте.

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге состоялись 1—2 июля в испанском Монсоне.

Ссылки 
 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Июль 2006 года
Спорт во Франции в 2006 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции
Международные спортивные соревнования в Арле